Sargon d'Accad fou rei d'Akkad (2371-2316 aC)
 Sargon I d'Assíria, rei d'Assíria (r. 1920 aC - 1881 aC)
 Sargon II, rei d'Assíria (r. 722 aC - 705 aC)
 Sargon (escacs)